Тумановский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Тумановский сельсовет — в Завьяловском районе Алтайского края.
 Тумановский сельсовет — в Солонешенском районе Алтайского края.